Ett megaprimtal är ett primtal med minst en miljon siffror.

I april 2022 var 1367 megaprimtal kända. Det första som hittades var Mersenneprimtalet 26972593−1 med 2 098 960 siffror. Det hittades 1999 av Nayan Hajratwala.

Begreppet bevaprimtal har föreslagits för att beteckna primtal med mer än en miljard siffror.

Kända megaprimtal och misstänkta 
Står det “primtal” har talet bevisats vara primtal. Står det ”PRP” (probable prime) finns bara misstanke och än så länge inga bevis.

Se även 
Titaniska primtal

Gigantiska primtal

Referenser 

Primtalsklasser